ENH steht für:
 Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, staatliches mosambikanisches Erdölunternehmen, gegründet 1981
 Flughafen Enshi (IATA-Code), Flughafen von Enshi, chinesische Provinz Hubei

enh steht für:
 Tundra-Enzisch (ISO-639-3-Code), Varietät der in Sibirien gesprochenen enzischen Sprache

Abkürzung